Ташказган — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Светлогорского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-западной части района, на берегу реки Ташказган отсюда название, не далеко протекает река Урал и Танцай. 

Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 36 км, до центра сельского поселения поселок Светлогорск — 16 км.

История 
Поселок основан как хутор в 1919 на землях, принадлежавших ранее вдове штабс-капитана Н. С. Семеновой и ее сыну. Первопоселенцами на хуторе были немцы.

В советский период на территории поселка располагалось 1-е отделение совхоза «Горный», ныне — одно из отделений ООО «Светлогорский».

Название переводится с тюркского  как «место, где добывали камень», «каменоломня», «копи» (таш — «камень», казы — «копать», «рыть», «добывать»), в древние времена на территории посёлка действовали медные рудники.

Население 

(в 1926 — 5, в 1970 — 546, в 1983 — 314, в 1995 — 336).

Улицы 
 Уральская улица
 Улица Хлеборобов
 Целинная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Школа
 Библиотека

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района